Scott steht für:

 Clan Scott, schottischer Clan
 Scott (Familienname), Familienname
 Scott (Vorname), Vorname

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scott (Arkansas)
 Scott (Georgia)
 Scott (Indiana)
 Scott (Louisiana)
 Scott (Minnesota)
 Scott (Mississippi)
 Scott (Missouri)
 Scott (New Hampshire)
 Scott (New York)
 Scott (Ohio)
 Scott (Oklahoma)
 Scott (Pennsylvania)
 Scott (South Carolina)
 Scott (Tennessee)
 Scott (Texas)
 Scott (Washington)
 Scott (Town, Brown County), Town(ship) im Brown County, Wisconsin
 Scott (Town, Burnett County), Town(ship) im Burnett County, Wisconsin
 Scott (Town, Columbia County), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin
 Scott (Town, Crawford County), Town(ship) im Crawford County, Wisconsin
 Scott (Town, Lincoln County), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin
 Scott (Town, Monroe County), Town(ship) im Monroe County, Wisconsin
 Scott (Town, Sheboygan County), Town(ship) im Sheboygan County, Wisconsin
 Scott Addition, Virginia
 Scott Bar, Kalifornien
 Scott Center, Pennsylvania
 Scott Corner, Indiana
 Scott Corners (Massachusetts)
 Scott Corners (Ohio)
 Scott Depot. West Virginia
 Scott Ford, Missouri
 Scott Haven, Pennsylvania
 Scott Hill Acres, Massachusetts
 Scott Junction, Minnesota
 Scott Lake, Florida
 Scott Park, North Carolina
 Scott Run, West Virginia
 Scott Valley, Arkansas

Orte in Kanada:
 Scott (Québec)
 Scott (Saskatchewan)

geographische Objekte in Antarktika:
 Scott Cone, Insel der Balleny-Inseln
 Scott-Eisfälle, Gletscherbrüche in der Ross Dependency
 Scott-Halbinsel, Halbinsel an der Bakutis-Küste, Marie-Byrd-Land
 Scott-Insel, Insel im Südlichen Ozean
 Scott Island Bank, Tiefseerücken im Südlichen Ozean
 Scott-Keltie-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Scott-Küste, Küste des Viktorialands
 Scott-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land
 Scott Seamounts, Tiefseeberge im Südlichen Ozean
 Scott Uplands, Hügelgruppe im Palmerland
 Kap Scott, Kap an der Pennell-Küste, Viktorialand
 Mount Scott (Antarktika), Berg im Grahamland

sonstige geographische Objekte:
 Mount Scott, Schichtvulkan in Oregon, Vereinigte Staaten

astronomische Objekte:
 Scott (Mondkrater)
 (876) Scott, Asteroid

Unternehmen:
 H. H. Scott, Hersteller von Hi-Fi-Anlagen 
 Scott Motor Cycle Company, Motorrad-Hersteller
 Scott Autocar Company, britischer Hersteller von Automobilen
 Scott Sports, Sportartikelhersteller
 Scott et Cie, französischer Automobilhersteller
 Scott Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus St. Louis, Missouri (1900–1901)
 Scott Iron Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Baltimore, Maryland (1901–1904)
 J. A. Scott Motor Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus St. Louis, Missouri (1902–1903)
 Scott (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Denver, Colorado (1908)
 Scott-Newcomb Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus St. Louis, Missouri (1920–1921)

im NRHP gelistete Objekte:
 Scott Hill (West Virginia), bei Elkins, Randolph County, West Virginia

Siehe auch:
 Scott City
 Scott County
 Scott-Gletscher
 Scott Mountains
 Scott Township
 Scott Sisters, Jamie und Gladys Scott, US-amerikanische verurteilte Schwestern
 Scott-Still-Maschine, Wärmekraftmaschine
 Scott-Topologie, mathematische Topologie
 Scot
 Skott
 Skot